Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2010/11.

В плей-офф приняли участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка 1/8 финала прошла 17 декабря 2010 года в Ньоне. На этой стадии был использован «посев»: победители групп встретятся с командами, занявшими 2-е места, победители групп ответный матч проведут «дома». Также было наложено ограничение: команды из одной страны и из одной группы не могут встретиться на этой стадии.

При жеребьёвке последующих стадий, которая состоялась 18 марта 2011 года в Ньоне, «посев» не производился, также команды из одной страны или из одной группы могут встретиться на любой стадии.

Участники

Сетка турнира

Результаты 
Время начала матчей указано CET (UTC+1)

1/8 финала 
Первые матчи прошли 15—16 и 22—23 февраля, ответные — 8—9 и 15—16 марта 2011 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 5—6 апреля, ответные — 12—13 апреля 2011 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 26—27 апреля, ответные — 3—4 мая 2011 года.

|}

Финал

Примечания 

Плей-офф